Csehország
 Bludov, település a Kutná Hora-i járásban
 Bludov, település a Šumperki járásban
 Bludov, egykori település a mai Dolní Dvořiště területén a Český Krumlov-i járásban